A Copa do Brasil de 1999 teve o Esporte Clube Juventude como campeão, classificando-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2000.

Participantes

Premiação

Ligações externas 
 

1999
Futebol de 1999 no Brasil